Biegi narciarskie na Zimowej Uniwersjadzie 2017 odbędą się w dniach 30 stycznia–8 lutego 2017. Zawodnicy rywalizować będą w jedenastu konkurencjach – pięciu męskich, pięciu żeńskich i w jednej sprinterskiej sztafecie mieszanej.

Terminarz

Zestawienie medalistów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Kobiety

Bieg na 5 km stylem klasycznym

5 km stylem dowolnym (bieg pościgowy)

Sprint stylem klasycznym

Sztafeta 3 × 5 km

15 km stylem klasycznym (start masowy)

Mężczyźni

Bieg na 10 km stylem klasycznym

10 km stylem dowolnym (bieg pościgowy)

Sprint stylem klasycznym

Sztafeta 4 × 7,5 km

30 km stylem klasycznym (start masowy)

Zawody mieszane

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowej Uniwersjadzie 2017